Kalāleh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kalaleh-e Pā‘īn, ort, Östazarbaijan, 
 Kalāleh (kommunhuvudort i Iran), Golestan, 
 Kalālaq, ort, Östazarbaijan, 
 Shahrestān-e Kalāleh, kommun, Golestan, 

Robotskapade Iranförgreningar